Redukcija (lat. reductio: vođenje natrag) može značiti:
 redukcija je smanjenje, ograničenje (na primjer redukcija tjelesne mase, redukcija potrošnje).
 redukcija je svođenje (na primjer redukcija na bitno).
 u kemiji,  oksidacija i redukcija su kemijske reakcije pri kojima kemijska tvar što se oksidira otpušta elektrone, a tvar koja se reducira prima elektrone. 
 redukcija (jezikoslovlje), u jezikoslovlju ili lingvistici, je naziv za pojavu slabljenja ili gubljenja glasova, riječi (pojeo < pojeo sam) ili značenja. Najčešća je redukcija samoglasnika u nenaglašenome slogu. Može biti potpuna, kada dolazi do ispadanja samoglasnika (brte < brate), ili djelomična, kada dolazi do njegova slabljenja (godine). Kod potpune redukcije mijenja se broj slogova riječi, osim ako do nje dolazi uz sonante koji mogu preuzeti nošenje sloga (papṛka). Kod djelomične redukcije može se čuvati boja samoglasnika (udovica) ili kratki nenaglašeni samoglasnici prelaze u ə (udovəca). Redukcija u hrvatskom jeziku najčešće zahvaća samoglasnik i, rjeđe e, a još rjeđe a, u, o. Posebno je česta u govorima zapadne Hercegovine, Dalmatinske zagore i sjeverne Bosne.
 redukcija (logika), u logici (osobito u Aristotela i C. Wolfa), je svođenje radnoga modusa druge, treće i četvrte silogističke figure na prvu kao najsavršeniju figuru.
 redukcija (geodezija), u geodeziji, je svođenje različitih izmjerenih veličina na određenu osnovu, na primjer visine tla na srednju razinu mora, morske dubine na hidrografsku nulu, visinske razlike na razinu repera, kose duljine na duljine u vodoravnoj ravnini ili na plohu elipsoida, duljine nekog elementa krivulje na odgovarajuću tetivu, kutove s ekscentričnoga stajališta na centar i drugo. Redukcija je i postupak kojim se pojednostavnjuje računanje u geodeziji, kao što su na primjer redukcije za prijelaz s elipsoida u ravninu Gauss-Krügerove projekcije, redukcije pri rješavanju normalnih jednadžbi ili uporaba reduciranih koordinata. Redukcijski šestar je šestar s četiri šiljka koji umjesto zgloba ima vijak koji se može pomicati uzduž krakova, a služi za smanjivanje dužina. Daljinomjerni redukcijski uređaj optički je uređaj kod autoredukcijskoga tahimetra koji omogućava da se izravno na daljinomjernoj letvi očitava dužina svedena na obzor ili horizont (tahimetrija).

Izvori